Михаи́л Чу́ркин: Чуркин, Михаил Васильевич (1910—1989) — советский футбольный тренер.
 Чуркин, Михаил Константинович (1972—2000) — Герой Российской Федерации.